Gminy w USA:
 Golden Lake (ang. Golden Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Golden Lake (ang. Golden Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele